

Palmarès

Competizioni nazionali 

Qaýsar: 2019

Collegamenti esterni 
 
 http://footballfacts.ru/players/340867-narzildaev-duman-ahmettilauly

Calciatori della Nazionale kazaka